Хопман Къп 2012 е 24-тото издание на Хопман Къп - неофициално световно първенство по тенис за смесени двойки. Турнирът започна на 31 декември 2011 в Пърт, Австралия.

Осем отбора спореха за титлата, две групи по четири отбора, като първите в групата отиват на финала.

Чехия печелят финала, побеждавайки Франция с 2–0.

Отбори

Поставени отбори 

  Чехия – Петра Квитова / Томаш Бердих (Шампиони)
  Франция – Марион Бартоли / Ришар Гаске (Финал)

<li> Испания – Анабел Медина Гаригес / Фернандо Вердаско (Групи)
<li> САЩ – Бетани Матек-Сандс / Марди Фиш (Групи)

Останали отбори 

  Дания – Каролине Возняцки / Фредерик Нилсен (Групи)
  Австралия – Ярмила Гайдошова / Лейтън Хюит (Групи)

<li> България – Цветана Пиронкова / Григор Димитров (Групи)
<li> Китай – На Ли / Ву Ди (Групи)

Група А 
Всички часове са в местно време (UTC+8)

Класиране

Чехия – България

САЩ – Дания

Дания – България

Чехия – САЩ

Чехия – Дания

САЩ – България

Група Б 
Всички часове са в местно време (UTC+8)

Класиране

Франция – Китай

Австралия – Испания

Испания – Китай

Австралия – Франция

Франция – Испания

Австралия – Китай

Финал

Чехия – Франция

Външни препратки 
Официален сайт

ATP Световен Тур 2012
WTA Тур 2012
Хопман Къп